Goodenough (eiland), een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea
Goodenough (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
John B. Goodenough, Amerikaans scheikundige en Nobellaureaat